Caldwell steht für:
 Caldwell (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Caldwell-Luc-Operation, Radikaloperation der Kieferhöhle
 John Caldwell Limited, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Mrs. Caldwell spricht mit ihrem Sohn, Roman

Caldwell ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Caldwell (Alabama), im St. Clair County
 Caldwell (Arkansas), im St. Francis County
 Caldwell (Idaho), im Canyon County
 Caldwell (Illinois)
 Caldwell (Kansas), im Sumner County
 Caldwell (Kentucky), im Pendleton County
 Caldwell (Montana), im Phillips County
 Caldwell (New Jersey), im Essex County
 Caldwell (North Carolina)
 Caldwell (Ohio), im Noble County
 Caldwell (South Carolina)
 Caldwell (Tennessee)
 Caldwell (Texas), im Burleson County
 Caldwell (West Virginia)
 Caldwell (Wisconsin), im Racine County
 Caldwell Hill (Oklahoma)
 Caldwell Manor (Kentucky)
 Caldwell Pines (Kalifornien)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Caldwell Block, in Ipswich, Massachusetts, ID-Nr. 83003434
 Caldwell Building, in Anniston, Alabama, ID-Nr. 82001997
 Caldwell County Courthouse Historic District, in Lockhart, Texas, ID-Nr. 78002902
 Caldwell Farm, in Washington, Missouri, ID-Nr. 80002351
 Caldwell Farmstead, in Chatham, Illinois, ID-Nr. 84001145
 Caldwell Historic District, in Caldwell, Idaho, ID-Nr. 82002509
 Caldwell Home Place, in LaBelle, Florida, ID-Nr. 03000009
 Caldwell Lustron House, in Union City, Tennessee, ID-Nr. 99000718
 Caldwell Odd Fellow Home for the Aged, in Caldwell, Idaho, ID-Nr. 82000322
 Caldwell Oregon Short Line Railroad Depot, in Caldwell, Idaho, ID-Nr. 95001403
 Caldwell Parsonage, in Union, New Jersey, ID-Nr. 82004785
 Caldwell Presbyterian Church Manse, in Caldwell, New Jersey, ID-Nr. 77000861
 Caldwell Residential Historic District, in Caldwell, Idaho, ID-Nr. 02001064
 Caldwell Street Historic District, in Newberry, South Carolina, ID-Nr. 80004464
 Caldwell Tavern, in Claysville, Pennsylvania, ID-Nr. 96000087
 Caldwell-Cobb-Love House, in Lincolnton, North Carolina, ID-Nr. 86000159
 Caldwell-Hampton-Boylston House, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 71000796
 Caldwell-Hopson House, in Tiptonville, Tennessee, ID-Nr. 93000150
 Caldwell-Johnson-Morris Cottage, in Anderson, South Carolina, ID-Nr. 71000740
 Caldwell-Milner Building, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 79000387

geografischer Objekte:

 Caldwell Peak, Berggipfel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Mount Caldwell, Berg auf der Thurston-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Cauldwell
 Caudwell
 Caldwells